Marinetti ist der Familienname folgender Personen:

 Adriano Marinetti (1875–1954), italienischer General, Senator
 Filippo Tommaso Marinetti (1876–1944), italienischer Dichter, Begründer des Futurismus